Илиас Зурос (; род. ) — греческий баскетбольный тренер.

Тренерская карьера 
Илиас Зурос работал в клубах «Олимпиакос», «Хекмех», «Перистери», «Арис», «Париж Баскет Расинг», «Панеллиниос», «Жальгирис», «Анадолу Эфес».

Он был назван Тренером года в 2010 году.

Зурос был объявлен главным тренером сборной Греции по баскетболу в марте 2011 года. Он тренировал сборную Грецию на чемпионат Европы по баскетболу 2011. После поражения сборной на Олимпийском квалификационном турнире по баскетболу среди мужчин 2012 контракт с Зоуросом не был возобновлен.

В 2013 году вернулся в клуб «Жальгирис», но был уволен после неудачного начала сезона.

25 июня 2019 года он подписал контракт с «Перистери», но 29 ноября 2019 года его контракт был расторгнут.

Ссылки 
 Official Blog
 Panellinios B.C. Head Coach: Ilias Zouros

Примечания 

Баскетбольные тренеры Греции
Тренеры БК «Олимпиакос»
Тренеры БК «Перистери»
Тренеры БК «Арис»
Тренеры БК «Метрополитан 92»
Тренеры БК «Панеллиниос»
Тренеры БК «Жальгирис»
Тренеры БК «Анадолу Эфес»
Тренеры БК «Тофаш»
Тренеры БК «Будучност»
Тренеры БК «Промитеас»
Тренеры мужской сборной Грузии по баскетболу
Тренеры мужской сборной Греции по баскетболу